Epsom kan syfta på följande platser:

Australien 

 Epsom (del av en befolkad plats), Victoria, Greater Bendigo,

Storbritannien 

 Epsom (ort i Storbritannien), England, Surrey,

USA 

 Epsom, New Hampshire, ort, Merrimack County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar